Albania
 Museo d'arte orientale Bratko a Coriza
Italia
 Museo d'arte orientale Edoardo Chiossone a Genova
 Museo nazionale d'arte orientale Giuseppe Tucci a Roma
 Museo d'arte orientale a Torino
 Civico museo d'arte orientale a Trieste
 Museo d'arte orientale a Venezia
Ungheria
 Museo delle arti orientali Ferenc Hopp a Budapest